Sarabi-mastiff, een zeldzaam hondenras
 Personage uit de film The Lion King